Серебренников, Николай: 
 Серебренников, Николай Павлович (1871—?) — генерал-майор, герой Первой мировой войны. 
 Серебренников, Николай Семёнович (1873—1951) — польский общественный и политический деятель.